A pietista latin szó, jelentéseː szenteskedő, jámborkodó ember.

 pietisták, mint a pietizmus, a 17-18. századi evangélikus megújító mozgalom követői
 medinai pietisták a 7. századi első fitna alatt

Jegyzetek